Dublet – kieliszek lub kielich w formie dwóch czarek połączonych ze sobą dnami.

Przypisy 

Naczynia